Titanijum fluorid se može odnositi na:
 Titanijum(III) fluorid (titanijum trifluorid, -{TiF3}-) 
 Titanijum(IV) fluoride (titanijum tetrafluorid, -{TiF4}-)

Једињења титанијума